Nápolyi Johanna, I. Johanna nápolyi királynő másik neve
 Nápolyi Johanna, Passuth László regénye